El municipio de Málaga cuenta con una población de 568.030 habitantes, según el dato del INE de 2011, y 577.885, según estadísticas del padrón municipal. La ciudad de Málaga es la sexta por población de España y la segunda de Andalucía. La suma de la población de los municipios metropolitanos asciende a 987.813 habitantes, lo que le convierte en la quinta área metropolitana nacional.

Evolución de la población 
Durante los años 60 del pasado, siglo hubo un importante movimiento migratorio hacia países europeos más industrializados, principalmente Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. No obstante, entre 1960 y 1981 la ciudad experimentó el mayor crecimiento demográfico de su historia, ganando alrededor de 200.000 habitantes, debido al aporte del éxodo rural generalizado de aquellos años.

A partir de los años 1980, la tendencia emigratoria de la población de la capital se dirige a los nuevos barrios del extrarradio y a las urbanizaciones residenciales de su área metropolitana, principalmente de Alhaurín de la Torre, Cártama y Rincón de la Victoria, que en la última década han llegado hasta a duplicar su población. Este nuevo éxodo del centro a las afueras, unido a la caída empicada de la fecundidad, ha resultado en un crecimiento lento generalizado dentro de los límites del municipio y en el abandono de áreas deterioradas del centro que han venido a ser ocupadas por la inmigración. En 1988, Málaga sufrió la segregación del barrio de Torremolinos, hoy municipio.

Evolución de la población de Málaga en el período comprendido entre 1842 y 2011

Fuente: INE

Pirámide de población 
 
Del análisis de la pirámide de población del censo de 2007, se  deduce  que se trata de una ciudad con una población  que tiende a un envejecimiento de la población, porque la población menor de 20 años solo  representa el 21% mientras que la población comprendida entre 20/40 años es de un 35%, la comprendida entre 40/60 es de otro 26% y la mayor de 60 años es  de un 18%. Por lo que si no se produce algún tipo de inmigración la población de la ciudad tenderá a disminuir en las próximas décadas. El porcentaje total de varones es de 48.3% y el de mujeres de 51,7%.

Distribución por distritos 
Población por distritos desde 2004:

 Variación positiva respecto al año anterior.
 Variación negativa respecto al año anterior.

Diversidad

Minorías étnicas 
La comunidad gitana, la minoría étnica mayoritaria en Andalucía, tiene leve arraigo en la ciudad de Málaga, de cuya población total representa menos de un 2% según algunas fuentes. Esta comunidad se encuentra dispersa por el conjunto de la ciudad, si bien hay una mayor concentración en los distritos Palma-Palmilla y Centro (Cruz Verde). Los gitanos malagueños continúan padeciendo la tradicional discriminación que han sufrido a lo largo de sus más de 500 años de presencia en la ciudad, aunque han mejorado su situación social y sus condiciones de vida con respecto a épocas anteriores. La influencia de la cultura romaní está presente en el lenguaje cotidiano malagueño, con expresiones como jeta, catear o chalao.

Inmigración extranjera 

Desde finales del siglo XX, Málaga se ha convertido en un foco de atracción para inmigrantes atraídos por los puestos de trabajo generados por la construcción, el turismo, y en menor medida, la industria y el comercio, provenientes tanto de otras zonas de España como del extranjero. La importancia de los extranjeros queda reflejada en el aumento de más de 13000 personas empadronadas entre 1998 y 2003, lo que representa una media anual de 3.250 empadronamientos. El total de residentes extranjeros es de 47.925 personas, siendo las comunidades más importantes las formadas por ciudadanos marroquíes, paraguayos, rumanos, ucranianos, argentinos, nigerianos, italianos y chinos.

La tasa media de extranjería en 2006 se situaba en un 7,2%, que se elevaba a un 25,6% en la zona centro. Otras área con tasas superiores a la media son La Unión, Huelin, La Palmilla, Héroe Sostoa y Bailén.

Población extranjera residente según nacionalidad

Religión 
Los habitantes de la ciudad son mayoritariamente de fe católica. La segunda fe por número de adeptos es el islam, especialmente ciudadanos de origen magrebí. La comunidad judía de Málaga, con casi 1.500 años de presencia en la ciudad, es de las más antiguas de Europa y una de la más grandes de España. Cuenta con una sinagoga y un proyecto para construir una nueva en calle Granada, dentro del proyecto de rehabilitación de la judería. Los evangélicos también hacen notoria su presencia en la ciudad con múltiples y diversas iglesias.

Estructura socioeconómica 
La apreciación de las rentas a través de los salarios refleja que el segmento medio de la población malagueña queda comprendido en un margen salarial entre los 16.000 y los 18.000 euros anuales. Un tercio de la población ocupada recibe entre 9.400 y 14.100, mientras que menos del 10% excede el umbral de los 35.000 euros anuales, lo que equivale a que gran parte de la población queda fuera del mercado de vivienda libre a precios de 2006.

En 2010, la renta media declarada de la población de la ciudad de Málaga fue de 18.588 €.

Véase también 
 Demografía de Andalucía
 Demografía de España

Referencias 

Malaga
Malaga
Málaga